

Chimica 
 S40 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Volvo S40 – automobile della Volvo
 Linea S40 – denominazione di alcune linee di trasporto pubblico